Ти́ффани (, варианты — Tiffanni, Tiffanie, Tiffani, Tiphanie) — английский вариант женского имени Феофа́ния (, букв. Олицетворение Бога), от которого происходят фамилии многих известных личностей.

Персоналии

Фамилия 
 Тиффани, Джон Керр (1842—1897) — один из первых американских филателистов.
 Тиффани, Луис Комфорт (1848—1933) — американский художник и дизайнер, один из основоположников стиля «модерн».
 Тиффани, Чарльз Льюис (1812—1902) — основатель компании Tiffany & Co.

Личное имя 
 Тиффани (род. 1971) — американская певица.
 Хван, Тиффани (более известная как Тиффани; род. 1989) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы Girls Generation

 Тиффани — персонаж франшизы «Детские игры», роль которой исполнила Дженнифер Тилли.

Прочее 
 Tiffany glass — технология изготовления витражей Тиффани названа по имени Луиса Тиффани, который в конце XIX века впервые создал опаловое стекло с необыкновенными эстетическими свойствами.
 Tiffany & Co. — ювелирная компания, владеющая сетью ювелирных магазинов.
 Тиффани — бриллиант, купленный компанией «Тиффани» в 1877 году.

См. также 
  (значения)